Abdias Maurel un des chefs de la cavalerie camisarde.
 Antoine Maurel (1815-1897), auteur d'une des plus célèbres Pastorales provençales au milieu du XIXe siècle.
 Antoine Maurel (1981-), éditeur et scenariste de bande dessinée.
 Auguste Maurel (1841-1899), homme politique français.
 Carole Maurel (1980-), scénariste et dessinatrice française
 Chloé Maurel, historienne française. 
 Emmanuel Maurel (1973-), homme politique français.
 Éric Maurel (1959-), judoka français.
 Étienne Parfait Martin Maurel (ou Morel) de Mons (1752 - 1830), homme d'Église français des  et .
 François Maurel, ingénieur du son français.
 Hélène Maurel-Indart (1961-), est essayiste, critique littéraire et professeur de littérature française.
 .
 Jean Maurel (réalisateur radiophonique) (1919-2005), réalisateur radiophonique français.
 Jean Maurel (skipper) (1960-2012), skipper français.
 Joseph Rolin de Morel (ou Maurel) de Mons (1715-1783)  évêque de Viviers.
 Lionel Maurel (1976-), blogueur sur le droit d'auteur sur internet.
 Louis Maurel chanteur des années 1907.
 Marcelin Maurel (1807-1877), homme politique français.  
 Marie-Claude Maurel (1947-), géographe française.
 .
 Patrice Maurel (1978-), footballeur français.
 Rosine Maurel (1849-1919), chanteuse et comédienne française.
 Stéphane Maurel (1980-), footballeur français.
 Victor Maurel (1848-1923), chanteur d'opéra.

Notes et références 

Patronyme français